Maciej Łuczak – polski polityk, senator IX kadencji
 Maciej Tomasz Łuczak – polski naukowiec specjalizujący się w historii kultury fizycznej, prof. dr hab
 Maciej Łuczak – polski muzyk, członek zespołów Cztery Refy, Flash Creep oraz Mechanicy Shanty

Przypisy